Settimo kan have flere betydninger:
 Settimo Milanese – en by i Italien
 Settimo Rottaro – en by i Italien
 Settimo San Pietro – en by i Italien
 Settimo Torinese – en by i Italien
 Settimo Vittone – en by i Italien